Wołyńce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wołyńce, village du powiat de Sejny, dans la voïvodie de Podlachie
 Wołyńce, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Wołyńce, village de la voïvodie de Mazovie